Старая Богдановка — название населённых пунктов:

Молдавия 

 Старая Богдановка — село в Чимишлийском районе.

Украина 

 Старая Богдановка — село в Николаевском районе Николаевской области.